Dzoragyugh är en ort i Armenien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Dzoragyugh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dzoragyugh är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Dzoragyugh. Närmaste större samhälle är Martuni,  kilometer öster om Dzoragyugh. 

Trakten runt Dzoragyugh består till största delen av jordbruksmark. Runt Dzoragyugh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik